Tanycolagreus é um gênero de dinossauro terópode celurossauros do Jurássico Superior da América do Norte. A espécie-tipo é denominada Tanycolagreus topwilsoni. Junto com Coelurus, é classificado como parte do clado duvidoso Coeluridae. Seus restos foram encontrados em 1995 no estado do Wyoming, Estados Unidos, sendo nomeado oficialmente em 2005 pelos paleontólogos Kenneth Carpenter, Clifford Miles e Karen Cloward.

Descoberta

Em 1995, a Western Paleontological Laboratories, Inc. descobriu o esqueleto parcial de um pequeno terópode na localidade leste da Pedreira Bone Cabin, Condado de Albany (Wyoming), no Membro Salt Wash da Formação Morrison, datado dos estágios Oxfordiano-Tithoniano do Jurássico Superior. A princípio, o achado foi considerado um espécime de Coelurus, mas estudos posteriores indicaram que representava uma espécie nova para a ciência, e foi nomeado e descrito como Tanycolagreus topwilsoni por Kenneth Carpenter, Clifford Miles e Karen Cloward em 2005. A etimologia do nome genérico Tanycolagreus, sugerida por Ben Creisler, é baseada no maior comprimento de seus membros anteriores e posteriores em comparação com Coelurus. É derivado do prefixo grego τανυ~, tany~: 'longo, esticado', κῶλον, kolon: 'membro' e ἀγρεύς, agreus: 'caçador'. O nome específico homenageia George Eugene "Top" Wilson, o pai de um benfeitor que apoia financeiramente a pesquisa científica.

O fóssil, holótipo TPII 2000-09-29, foi doado à ciência por um benfeitor anônimo. Faz parte da coleção do Thanksgiving Point Institute, Inc. e está exposto no Museu Norte-Americano de Vida Antiga em Lehi (Utah). Inclui um crânio e mandíbula incompletos (mandíbulas inferiores) e grande parte do esqueleto pós-craniano, ou seja, as partes atrás da cabeça. O crânio de Tanycolagreus é menos conhecido do que sua anatomia pós-craniana, e apenas os seguintes elementos foram encontrados: nasal esquerdo, lacrimal esquerdo, pré-maxilar esquerdo e um dente pré-maxilar, pós-orbital esquerdo, quadratojugal esquerdo, esquamosal esquerdo incompleto, quadrado direito, esplenial direito , articular esquerdo e dois dentes da bochecha. Um parátipo foi atribuído à espécie: espécime AMNH 587 consistindo de uma mão incompleta também coletada da  Pedreira Bone Cabin e originalmente em 1903 por Henry Fairfield Osborn referiu-se a Ornitholestes hermanni. Dois outros fósseis foram referidos a Tanycolagreus: UUVP 2999, um premaxilla, originalmente em 1974 referido a Stokesosaurus clevelandi,, da Pedreira Cleveland-Lloyd de Utah; e USNM 5737, um par de pubes distais do Colorado no início de 1920 por Charles Whitney Gilmore referido a Coelurus.<ref>{{citar periódico|ultimo=Gilmore|primeiro=C.W.|autorlink=Charles W. Gilmore|ano=1920|titulo=Osteology of the carnivorous Dinosauria in the United States National Museum, with special reference to the genera Antrodemus (Allosaurus) and Ceratosaurus|periódico=Bulletin of the United States National Museum|volume=110|páginas=1-154}}</ref> Esses espécimes são do último membro da bacia de Brushy.

Descrição

Carpenter et al. determinaram que o holótipo de Tanycolagreus representa um indivíduo adolescente que media aproximadamente 3,3 metros de vida. No entanto, um dos referidos fósseis, a pré-maxila da Pedreira Cleveland-Lloyd, teria pertencido a um indivíduo maior, medindo 4 metros de comprimento. Em 2010, Gregory S. Paul estimou o peso de um animal de quatro metros de comprimento em 120 kg. A cabeça de Tanycolagreus é grande, alongada e de perfil retangular devido a um focinho rombudo. A perna é bastante longa e levemente construída, de forma bastante similar ao seu irmão de táxon, o Coelurus.

Carpenter e sua equipe diagnosticaram Tanycolagreus topwilsoni da seguinte forma: 

O único dente pré-maxilar preservado com o holótipo está muito danificado, mas exibe a seção transversal assimétrica típica dos dentes terópodes; os dentes da bochecha estão muito mal preservados para mostrar qualquer detalhe. No pé, o segundo dedo do pé é levemente mais extenso, mas não possui uma garra alargada.

Classificação
Carpenter et al. originalmente atribuíram Tanycolagreus ao clado Coeluridae. Eles  afirmam que, dos outros terópodes de Morrison conhecidos, este gênero se assemelha mais a Coelurus, embora retenha características mais "primitivas". Uma análise filogenética detalhada em 2007 por Philip Senter incluindo Tanycolagreus mostrou que tinha uma posição basal no Tyrannosauroidea. Análises posteriores indicaram uma posição basal no Coelurosauria.

Abaixo está um cladograma colocando Tanycolagreus em Coelurosauria por Cau et al. em 2015.

Paleoecologia
Tanycolagreus está presente na zona estratigráfica 2 do Morrison. Restos possivelmente referentes ao Stokesosaurus'' foram recuperados da zona estratigráfica 5 da Formação Morrison.

Bibliografia 
 

Coelurosauria
Dinossauros do Jurássico
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2005
Coeluridae